Caco – divinità della mitologia romana.
Caco – duca del Friuli tra il 610 e il 625 circa.
Caco – versione popolare del termine invariante Cachi (o diòspiro), il frutto dell'albero Diospyros kaki

Altri progetti